Hardwired (film), een actiefilm uit 2009
Hardwired (Metric), een album van de band Metric
Hardwired (Front Line Assembly), een album van de band Front Line Assembly
Hardwired, de titel van een bètaversie van het computerspel Red Zone uit 1994